

Geografia 
 Francia
 Miramont-d'Astarac – comune nella regione dell'Occitania
 Miramont-de-Comminges – comune nella regione dell'Occitania
 Miramont-de-Guyenne – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Miramont-de-Quercy – comune nella regione dell'Occitania
 Miramont-Latour – comune nella regione dell'Occitania
 Miramont-Sensacq – comune nella regione della Nuova Aquitania